Název Štefanovský potok má více vodních toků:

 Štefanovský potok (přítok Gidry) – levostranný přítok Gidry na Slovensku v okrese Pezinok
 Štefanovský potok (přítok Myjavy) – levostranný přítok Myjavy na Slovensku v okresech Senica a Skalica
 Štefanovský potok (přítok Oravy) – pravostranný přítok Oravy na Slovensku v okrese Tvrdošín
 Štefanovský potok (přítok Svinky) – levostranný přítok Svinky na Slovensku v okrese Prešov